Vila Marim pode ser:

 Vila Marim - freguesia no concelho de Mesão Frio, Portugal
 Vila Marim - freguesia no concelho de Vila Real, Portugal
Vilamarín - município espanhol da província de Ourense, Galiza.

Desambiguação